Sekou Baradji est un footballeur français d'origine malienne né le  à Paris. Il évolue au poste de milieu défensif.

Biographie 
Formé au Mans, il débute en équipe première lors de la saison 2003-2004. 

En 2005, il rejoint le club anglais de West Ham mais ne joue aucun match avec l'équipe londonienne. Il est alors prêté à plusieurs clubs : Reading, Tours et Martigues. 

En juin 2008, il s'engage pour trois saisons en faveur de l'équipe portugaise du Naval  mai. Il y reste jusqu'en , date à laquelle il rejoint le club israélien de l'Hapoël Raanana. 

En , Sekou Baradji rentre en France et signe un contrat pour deux saisons avec le Dijon FCO puis avec le Valenciennes FC en 2014.

Le , il s'engage avec l'Amiens SC tout juste promu en Ligue 1. Il était libre depuis un an et la fin de son contrat à Valenciennes.

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de France de Ligue 2 :
 Vice-champion en 2005 (Le Mans UC).

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Naissance en avril 1984
Naissance à Paris
Joueur du Mans FC
Joueur du Reading FC
Joueur du Tours Football Club
Joueur du FC Martigues
Joueur de l'Associação Naval 1º de Maio
Joueur du Dijon FCO
Joueur du Valenciennes FC